Горка Исаги́рре Инсаусти (, род.  в Ормайстеги,  Страна басков, Испания) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, баскского происхождения, выступающий с 2019 года за команду мирового тура «». Чемпион Испании в групповой гонке 2018 года. Старший брат велогонщика Иона Исагирре.

Биография 
В августе 2018 года вместе с братом Ионом Исагирре подписал контракт с  командой мирового тура «» . И братья-баски сразу отличились в новом сезоне—2019. 10 февраля Ион Исагирре выиграл «Вуэльту Валенсии», а через неделю Горка выиграл Тур Прованса .

Достижения 

 2010
 1-й Классика Ордисии
 1-й Этап 4 Тур Люксембурга
 2011
 2-й Трофео Дея
 9-й Трофео Инка
 10-й Тур дю От-Вар
1-й  Молодёжная классификация
 2012
 1-й Классика Ордисии
 2013
 7-й Тур Даун Андер
 2014
 1-й Классика Ордисии
 1-й Этап 1 (КГ) Вуэльта Испании
 2-й Классика Примавера
 2015
Чемпионат Испании
2-й  Индивидуальная гонка
 8-й Тур Даун Андер
 9-й Париж — Ницца
 2016
 2-й Классика Примавера
 5-й Тур Дубая
 2017
 1-й Этап 8 Джиро д’Италия
 1-й Классика Примавера
 4-й Париж — Ницца
 8-й Гран-при Мигеля Индурайна
 2018
 Чемпионат Испании
1-й  в групповой гонке
2-й в индивидуальной гонке
 3-й Париж — Ницца
 3-й Тур Омана
 7-й Тур Даун Андер
 2019
 1-й  Тур Прованса

Статистика выступлений

Чемпионаты 
{| class="wikitable plainrowheaders"
|-
! colspan="2" scope="col" | Соревнование
!2011
!2012
!2013
!2014
!2015
!2016
!2017
!2018
!2019
|- style="text-align:center;"
| Олимпийские игры
! scope="row" | Групповая гонка
| colspan="1" 
|—
| colspan="3" 
|—
| colspan="3" 
|- style="text-align:center;"
! rowspan="2" scope="row" |  Чемпионаты мира
! scope="row" | Индивидуальная
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|27
|—
|
|- style="text-align:center;"
! scope="row" | Групповая гонка
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|107
|—
|
|- style="text-align:center;"
! rowspan="2" scope="row" |  Чемпионат Испании
! scope="row" | Индивидуальная
|—
|—
|—
|—
| style="background:Silver;" |2
|—
|—
| style="background:Silver;" |2
|
|- style="text-align:center;"
! scope="row" | Групповая гонка
|15
|—
|25
|—
|59
|НС
|НФ
| style="background:Gold;" |'1
|}

 Гранд-туры 

 Многодневки 

 Примечания 

 Ссылки 
 Исагирре, Горка на FirstCycling'' 
 
 
 
 
 

Велогонщики Испании
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года